Schreibkunst steht für
 Schriftkunst
 Kalligrafie
 Typografie
 Schriftstellerei
 Schreiben (als Fertigkeit)

Siehe auch
 Schrift
 Schreibschrift
 Literatur
 Schreibmeister
 Kreatives Schreiben